Свитино — название населённых пунктов:

 Свитино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Свитино — село в Троицком административном округе Москвы, поселение Вороновское.
 Свитино — деревня в Троицком административном округе Москвы, поселение Клёновское.
 Свитино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Свитино — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 
 Свитин